Кель () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Арнедо. Занимает площадь 54,78 км². Население — 2073 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 5 км.

Население

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница
  Web de Quel
 Historia de Quel

Муниципалитеты Риохи